Geraldo Abraham Brender à Brandis (1878-1971), een Nederlands edelsmid, beeldhouwer, tekenaar-schilder, lithograaf en grafisch ontwerper
W.J. Brender à Brandis (1845-1929), een Nederlands ingenieur en stadsarchitect